Шипохвостообра́зные  — инфраотряд грызунов подотряда Supramyomorpha, объединяющий семейства шипохвостых (Anomaluridae), долгоноговых (Pedetidae) и шипохвостую белку из монотипического семейства Zenkerellidae. В некоторых классификациях рассматриваются как подотряд Anomaluromorpha.

Характеристика 
Инфраотряд Anomaluromorphi или подотряд Anomaluromorpha был введён в систематику для объединения сциурогнатных грызунов с хистрикоморфной жевательной мускулатурой, обитающих в африканских странах к югу от Сахары. Многие авторы предполагали, что два существующих семейства могут иметь лишь отдаленное родство и принадлежат к разным подотрядам или инфраотрядам. Например, Pedetidae — единственное семейство грызунов с многорядной эмалью, за исключением Hystricognathi. Эта характеристика, хистрикоморфная жевательная мускулатура и обычное распространение на южных континентах привели многих исследователей к предположению, что долгоноги (но не шипохвоты) могут быть связаны с хистрикогнатами. Молекулярно-генетические исследования структуры митохондриальных генов 12S рРНК и цитохрома b дали определённую поддержку монофилии шипохвостообразных.

Классификация 
В последней сводке «Mammal Species of the World» (2005) таксон Anomaluromorpha признан одним из пяти подотрядов грызунов. Г. Д’Элия и соавторы (2019) пришли к выводу, что шипохвостообразные, боброобразные и мышеобразные настолько близки друг к другу, что вернее было бы классифицировать их как инфраотряды в составе одного подотряда Supramyomorpha (под названиями Anomaluromorphi, Castorimorphi и Myomorphi соответственно). Данную классификацию приняли Л. Дж. Флинн и соавторы (2019) в своём обзоре таксономии грызунов, а затем также авторы справочника  (2020).

Инфраотряд Anomaluromorphi включает девять ныне живущих видов четырёх родов и трёх семейств:
 Pedetidae — долгоноговые;
 Anomaluridae — шипохвостые: шипохвостые летяги и малые шипохвосты;
 Zenkerellidae — единственный вид беличий шипохвост (Zenkerella insignis).

К этой же группе, вероятно, принадлежат следующие вымершие таксоны:
 † Zegdoumyidae;
 † Parapedetidae — единственный род Parapedetes;
 † Downsimys.

Филогения 
Д’Элия и соавторы (2019) приводят следующую кладограмму, обобщающую результаты предшествовавших исследований:

Примечания 

Млекопитающие Африки
Грызуны